Le Sonnet 92 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : BVt doe thy worſt to ſteale thy ſelfe away,
For tearme of life thou art aſſured mine,
And life no longer then thy loue will ſtay,
For it depends vpon that loue of thine.
Then need I not to feare the worſt of wrongs,
When in the leaſt of them my life hath end,
I ſee,a better ſtate to me belongs
Then that,which on thy humor doth depend.
Thou canſt not vex me with inconſtant minde,
Since that my life on thy reuolt doth lie,
Oh what a happy title do I find ,
Happy to haue thy loue,happy to die!
   But whats ſo bleſſed faire that feares no blot,
   Thou maiſt be falce, and yet I know it not.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

092